Дон Боско има више значења:

 Дон Боско (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Дон Боско (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Дон Боско, Вињедос (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику